Maculele oznacza:

 Maculele – obszar na terenie Parku Narodowego Krugera w Republice Południowej Afryki.
 Maculele – lud zamieszkujący powyższy obszar.
 Maculelê – brazylijski taniec z pałkami wywodzący się z tradycji afrykańskich niewolników.